Le championnat de Gambie de football a été créé en 1965. Un championnat local existait avant l'indépendance en 1965.

Histoire

Palmarès

Bilan par club

Références et liens

Références

Liens 
  Palmarès du championnat de Gambie sur le site RSSSF.com

Gambie
Championnat Gambie